Paracalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1865. Paracalanus ingår i familjen Paracalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Paracalanus